Branche principale est :
 une appellation utilisée en astronomie pour désigner le diagramme de Hertzsprung-Russell.
 une notion de mathématiques : branche principale.